Red Cedar Lake ist der Name folgender Seen und Stauseen:

in Kanada:
 Red Cedar Lake (Temagami River), in Ontario  

in den Vereinigten Staaten:
 Red Cedar Lake (Connecticut), in Connecticut  
 Red Cedar Lake (Red Cedar River), in Barron County, Wisconsin
 Red Cedar Lake (Jefferson County, Wisconsin), in Jefferson County, Wisconsin